Dajti oder Dajt ist die geographische Bezeichnung von
 Dajti, ein Berg östlich von Tirana
 Hotel Dajti, ehemaliges Hotel in Tirana
 Nationalpark Dajti, Nationalpark in Albanien
 Dajt, Gemeinde in Albanien